Балканци могу бити:
 Балканци, становници Балканског полуострва
 Балканци (Генерал Тошево), село у општини Генерал Тошево, Добричка област, Бугарска
 Балканци (Стражица), село у општини Стражица, Великотрновска област, Бугарска

Види још 
 Балкан, вишезначна одредница
 Палео-балканци, антички народи